Bardy est un patronyme porté notamment par :
 Gérard Bardy (né en 1947), journaliste et écrivain ;
 Gustave Bardy (1881-1955), prêtre, spécialiste de patrologie ;
 Jean Bardy (né en 1957), contrebassiste et compositeur de jazz français ;
 Julien Bardy (né en 1986), joueur de rugby à XV français et international portugais ;
 Mathieu-Henri Bardy (1829-1909), homme politique français ;
 Matthieu Bardy (1804-1884), homme politique français ;
 
Pierre Bardy (né en 1987), homme politique monégasque
Pierre Bardy (né en 1992), footballeur français
Pierre-Martial Bardy (1797-1869), homme politique canadien-français ;
 Philippe Bardy (né en 1955), acteur et scénariste français ;
 Serge Bardy (né en 1947), homme politique français.
Aleksi Bardy (né en 1970), scénariste et producteur finlandais

Toponyme 
 Bardy, une localité polonaise.

Homonymie de patronyme